Calmont (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Calmont (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje